Ludwig Kofler ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Kofler (Mediziner) (auch Louis Kofler; 1891–1951), österreichischer Pharmakologe und Erfinder
 Ludwig Kofler (Architekt), österreichischer Architekt